Призна́чное — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Призначенского сельского поселения.

История 
Село начало заселяться в течение XVII века  главным образом  военными служилыми людьми. Происхождение названия села Призначное противоречиво.  Существует несколько версий происхождения названия «Призначное» по одной из версий село образовалось на дороге, имеющей важное военно-стратегическое значение и воинские части прикрывали путь в центр России от набегов кочевников. На месте появления села, при дороге стоял знак и село соответственно при знаке, т.е. Призначное. По другой версии село образовано на развилке торговых путей. Дорога на Скородное проходила по водоразделу рек Северского Донца и Сейма. На развилке дороги и возникло село Призначное, получившее название от указательного знака.    В конце XVIII века для охраны дороги и грузов были поселены казаки Слободского и Острогожского полков.  Население росло,  и  в 1880 году в селе появилась первая школа.    В 1871 году была освящена церковь Божьей матери Покрова, она была однопрестольной с числом прихожан 1022 души с близлежащими хуторами. До нашего времени церковь не сохранилась, она была разрушена после Октябрьской революции  1917 года.   В годы Великой Отечественной войны наше село стало ареной ожесточённых сражений. Из села на фронт ушли 260 человек вернулись  только 62 человека. В честь погибших была установлена стела.

Образование 
В 1920-е годы открылись избы-читальни, начали работать ликбезы.

В 1935 году была открыта новая начальная школа, в 1937 году - средняя школа в Гусек-Погореловке. 
15 июня 1940 года в ней состоялся первый выпуск.

Великая Отечественная война
Во время Великой Отечественной войны Призначное было оккупировано нацистскими войсками после боя с 227-й стрелковой дивизией РККА 16-17 ноября 1941 года.

27 января 1943 года средняя школа была сожжена немцами вместе с советскими военнопленными.
Ныне на этом месте находится мемориал павшим воинам. 

На месте сожженной школы была построена новая, которая работала до 1983 года.

Фото 
Призначенская средняя школа

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района